Диона може да се отнася до:
 Диона – спътник на Сатурн;
 Диона – богиня от древногръцката митология;
 „Диона“ – стара марка българско масло за автомобили.